Tartarello, torrente che scorre in Lombardia
 Tartarello, torrente che scorre in Veneto nella zona di Povegliano Veronese
 Il Tartarello, rivista trimestrale di cultura edita a Castel Goffredo
 Il Tartarello, rivista satirica edita in occasione del Carnevale di Castel Goffredo
 Il Tartarello, sito web di informazione